Niemcy:
 Denkendorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Denkendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt